Budd Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Budd Peak, Antarktis, 

Robotskapade Antarktisförgreningar